Алинови () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 ) (1923–2018) — итальянский политик.
  (1811–1848) — итальянский художник.